Это список некоторых из примерно 40 000 пещер в Турции, которые представляют собой важную туристическую достопримечательность страны. Их так много из-за карстификации на западе и в центре Таврских гор. Общество исследования пещер (MAD), созданное в 1964 году, первоначально контролировало и исследовало эти пещеры, и эту роль взяли на себя BÜMAK (Спелеологическое общество Университета Богазичи) и Группа исследования карста и пещер (при Департаменте геологических исследований MTA). К настоящему времени исследовано 800 пещер и каверн.

Список 
Ниже приводится неполный список пещер в Турции. Туристические места выделены жирным шрифтом . Выставочные пещеры, выделенные курсивом, могут быть осмотрены посетителями с соответствующей экипировкой и под руководством. Специально не обозначенные пещеры предназначены только для профессиональных спелеологов.

См. также 

 Подземный город Деринкую
 Список пещер
 Спелеология

Примечания 

Пещеры Турции